Натуральне число 760
 760 рік до нашої ери
 760 рік нашої ери